Személyek
Wapakoneta, a shawnee indiánok törzsfőnöke

Települések
Wapakoneta, város Ohio államban, az Amerikai Egyesült Államokban

Hajók
USS Wapakoneta